Халльсберг:

 Халльсберг — город в Швеции.
 Халльсберг — коммуна в Швеции.